Greißenegg ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas von Greißenegg (1425–1471), österreichischer Adeliger 

Siehe auch:
 Schloss Greißenegg